Велечево се може односити на:
 Велечево (Кључ)
 Велечево (Рибник)